Татья́на Алекса́ндровна Родио́нова:
 Родионова, Татьяна Александровна (род. 1941) — советская волейболистка.
 Родионова, Татьяна Александровна (род. 1956) — советская прыгунья в длину.